Raniban (Achham)
 Raniban (Dailekh)
 Raniban (Okhaldhunga)